Уэзеролл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уэзеролл, Джек (род. 1950) — канадский актёр.
 Уэзеролл, Кимберли — австралийский юрист в сфере интеллектуальной собственности, блогер и академик.
 Уэзеролл, Эндрю